Officine ou pharmacie